Hubert de Givenchy (Beauvais, França, 1927 - 2018) dissenyador d'indumentària francès
 Givenchy-lès-la-Bassée, comú al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Givenchy-en-Gohelle, comú al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Givenchy-le-Noble, comú al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Givenchy (empresa d'indumentària), casa d'alta costura fundada pel dissenyador de moda francès Hubert de Givenchy el 1952